Ейренисите (Eirenis) са род влечуги от семейство Смокообразни (Colubridae).

Таксонът е описан за пръв път от италианския зоолог Джорджо Ян през 1863 година.

Видове

Бележки